Weiprecht von Gemmingen ist der Name folgender Personen:

 Weiprecht von Gemmingen (1608–1680), deutscher Adliger, Grundherr und Ritterhauptmann 
 Weiprecht von Gemmingen (1642–1702), deutscher Adliger und Hofbeamter